Irządze est le nom :
 de la gmina de Irządze, dans le powiat de Zawiercie, dans la voïvodie de Silésie
 du village de Irządze, chef-lieu de cette gmina
 du village de Irządze, dans la voïvodie de Basse-Silésie